Плей-офф Евролиги ФИБА (среди женщин) 2011/12 проходил с 21 по 29 февраля 2012 года. Пары участников определились по итогам группового турнира Евролиги. Матчи 1/8 финала проходили по схеме «1-1-1» до двух побед. Клубы, указанные первыми, получили преимущество своей площадки. Победители в парах вышли в Финал восьми Евролиги

1/8 финала

Фенербахче — БЛМА Монпелье — 2—0

УГМК — Гуд Энджелс — 2—0

Ривас Экополис — Бурж Баскет — 2—1

Рос Касарес — ССС Польковице — 2—0

Перфумериас Авенида — Беретта-Фамилья — 0—2

Висла Кэн-Пак — ЗВВЗ УСК — 2—0

Спарта энд К — Надежда — 2—1

MVP плей-оффа

Примечания

Ссылки 
 Статистика Евролиги ФИБА среди женщин 2011/12 на сайте газеты «Спорт-Экспресс»
 Статистика турнира на сайте ФИБА Европа

Женская Евролига
2012 год в баскетболе